

Toponyme 

 Laigle, ancien nom de L'Aigle, commune française du département de l'Orne.
 Vitrai-sous-Laigle
 District de Laigle

Patronyme 

 Luce de Laigle
 Mathilde Laigle
 Pierre Laigle
 Vincent Laigle

Cinéma 
 L'Aigle (), film muet américain , réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1922 ;

Autre 
 , ancien constructeur automobile français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France